Denumirea Vodice se poate referi la:

În Albania:
 Vodice, Districtul Kolonjë, un sat din comuna Mollas, Albania
 Vodicë, Districtul Vlorë, un sat din comuna Kotë, Albania
 Vodicë, Districtul Berat, un sat din comuna Vërtop, Albania

În Croația:
 Vodice, oraș în Croația

În Serbia:
 Vodice, Serbia

În Slovenia:
 Vodice, Ajdovščina, o localitate din comuna Ajdovščina
 Vodice, Dobrepolje, o localitate din comuna Dobrepolje
 Vodice nad Kamnikom, o localitate din comuna Kamnik
 Vodice pri Gabrovki, o localitate din comuna Litija
 Vodice pri Kalobju, o localitate din comuna Šentjur
 Vodice pri Slivnici, o localitate din comuna Šentjur
 Vodice, Vodice, o localitate din comuna Vodice
 Comuna Vodice, o comună din Slovenia